snelbinder (fiets), een onderdeel van een fiets
Snelbinder (brug), een brug in Nijmegen
een plastic strook die in een ring kan worden gemonteerd, en kan worden aangespannen
Snelbinder (televisieprogramma), een televisieprogramma van de NCRV